Мальтийская Премьер-лига 2017/2018 () — 103-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 18 августа 2017 года и закончится 22 апреля 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Пемброке Атлета». Лигу пополнили «Лийа Атлетик», «Сенглеа Атлетик» и «Наксар Лайонс», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Первом дивизионе 2016/17.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на mfa.com.mt 
 Чемпионат Мальты на soccerway 

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
2017 год на Мальте
2018 год на Мальте